Krassin, nave rompighiaccio sovietica
Leonid Borisovič Krasin
Isola Krasin